De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 6 oktober 1999 tot en met  9 oktober 1999 in Durban, Zuid-Afrika.

Deelnemende landen
Er namen 33 landen deel aan de WDF World Cup 1999.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

1999
Darts in 1999
Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika
Sport in Durban